Jméno a příjmení Antonín Kučera má více nositelů:

 Antonín Kučera (fotbalista) – český fotbalista, reprezentant
 Antonín Kučera (pedagog) – český vysokoškolský pedagog, profesor informatiky
 Antonín Kučera (politik) – český politik z Příbrami, poslanec Říšského sněmu v letech 1848–1849
 Antonín Kučera (skladatel) (1872–1934) – český skladatel a vojenský kapelník